Jean-Louis Keita (1975 –) guineai válogatott labdarúgó.

Mérkőzései a guineai válogatottban

Források
 
 
 

Guineai labdarúgók
Az Újpest FC labdarúgói
Magyarországon játszó külföldi válogatott játékosok
1975-ben született személyek
Élő személyek